Prva slovenska nogometna liga 2010/2011 była 20. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Słowenii. 
Brało w niej udział 10 drużyn, które w okresie od 16 lipca 2010 do 29 maja 2011 rozegrały 36 kolejek meczów. 
Obrońcą tytułu była drużyna Koper.
Mistrzostwo po raz dziewiąty w historii zdobyła drużyna Maribor.

Drużyny

Tabela

Wyniki

Baraże o 1. SNL 
Trzy pierwsze drużyny 2. SNL, Aluminij, Interblock Lublana oraz Dravinja z powodów finansowych zrezygnowały z awansu do Prva liga. Bezpośredni awans uzyskała czwarta Mura 05. Brak drugiego zespołu kwalifikującego się do awansu sprawił, że drużyna Nafta Lendava zachowała miejsce w Prva liga na następny sezon bez konieczności grania barażu.

Najlepsi strzelcy 

Źródło:

Stadiony

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 1. SNL 2010/2011 - rsssf
 1. SNL 2010/2011 - kicker.de
 Statistika - 1. Slovenska Nogometna Liga 09/10

Linki zewnętrzne 
 NZS – Słoweński Związek Piłki Nożnej 
 Prva liga

2010 w piłce nożnej
2011 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Słowenii
2010 w Słowenii
2011 w Słowenii